Figites är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Figites ingår i familjen glattsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattsteklar
Figites